Hurija je lahko:
 Hurija- ugaritska princesa
 hurija - rajska devica v islamu